Халасьёган (приток Большой Оби)
 Халасьёган (приток Малой Оби)